Miejscowości w USA:
 Torrington – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Torrington – miasto w stanie Wyoming, w hrabstwie Goshen
Gminy w USA:
 Torrington (ang. Torrington Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Black Torrington, Devon
 Great Torrington, Devon
 East Torrington, Lincolnshire
 Little Torrington, Devon
 West Torrington, Lincolnshire